Santa Rosa peut désigner :

Patronymes 
 Santorre di Santa Rosa (1783—1825), militaire, homme politique, révolutionnaire et aventurier italien.
 Pietro De Rossi di Santarosa (1805—1850), homme politique italien.
 Gilberto Santa Rosa (né en 1962), chanteur de salsa et chef d'orchestre portoricain.

Toponymes

Argentine 
 Santa Rosa, capitale argentine de la province de La Pampa ;
 Santa Rosa, localité argentine située dans le  de Cañuelas, dans la province de Buenos Aires ;
 Santa Rosa, localité et le chef-lieu du département de Santa Rosa dans la province de Mendoza.

Brésil 
 Santa Rosa, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Santa Rosa de Lima, municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Santa Rosa de Lima, municipalité de l'État du Sergipe ;
 Santa Rosa do Purus, municipalité de l'État de l'Acre ;
 Santa Rosa de Goiás, municipalité de l'État de Goiás ;
 Santa Rosa da Serra, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Santa Rosa do Sul, municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Santa Rosa de Viterbo, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Santa Rosa do Tocantins, municipalité de l'État du Tocantins ;
 Barra de Santa Rosa, municipalité de l'État de la Paraíba.

Chili 
 Santa Rosa, station de métro du Métro de Santiago.

Colombie 
 Santa Rosa, municipalité du département de Cauca ;
 Santa Rosa, municipalité du département de Bolívar ;
 Santa Rosa de Osos, municipalité du département d'Antioquia ;
 Santa Rosa de Viterbo, municipalité de Boyacá.

Équateur 
 Santa Rosa, canton () de la province d'El Oro ;
 Santa Rosa, localité principale du canton Santa Rosa.

Espagne 
 Santa Rosa, station du métro de Barcelone.

États-Unis 
 Santa Rosa, census-designated place située en Arizona ;
 Santa Rosa, municipalité de l'État de Californie ;
 Santa Rosa, comté de Floride ;
 Santa Rosa, municipalité du Nouveau-Mexique ;
 Santa Rosa, municipalité du Texas ;
 Santa Rosa Island (Floride), île dans la baie de Pensacola, Floride.

Guatemala 
 Santa Rosa, département du Guatemala.

Panama 
 Santa Rosa, corregimiento de la province de Chiriqui ;
 , corregimiento de la province de Colón ;
 , corregimiento de la province de Panama Ouest.

Pérou 
 Santa Rosa, district de la province de Lima.

Philippines 
 Santa Rosa, Laguna ;
 Santa Rosa, Nueva Ecija.

Uruguay 
 Santa Rosa, municipalité située dans le département de Canelones.

Venezuela

Localités 
 Santa Rosa, capitale de la paroisse civile de Santa Rosa de la municipalité de Pedro María Freites dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Rosa, capitale de la paroisse civile de Santa Rosa de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 Santa Rosa, capitale de la paroisse civile de Cristóbal Mendoza de la municipalité de Trujillo dans l'État de Trujillo ;
 Santa Rosa, localité de la paroisse civile de Marcelino Briceño dans l'État de Zulia.

Subdivisions 
 Santa Rosa, une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pedro María Freites dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Rosa, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas ;
 Santa Rosa, une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 Santa Rosa, une des dix paroisses civiles de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Santa Rosa, une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Bermúdez dans l'État de Sucre.

Autres 
 Santa Rosa, plateforme pour ordinateur portable Centrino ;
 Santa Rosa,  paquebot construit en 1956 ;
 , galion portugais qui a explosé et a coulé dans l'océan Atlantique au large de Recife.

Voir aussi